Commander (motorfietsen), historisch merk van motorfietsen
 Commander (nummer), een nummer van Kelly Rowland en David Guetta
 commander (rang), een rang bij de marines van Engelstalige landen, vergelijkbaar met
 kapitein-luitenant ter zee in Nederland
 fregatkapitein in België